Tomlinson är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer

 Christopher Tomlinson (född 1981), brittisk längdhoppare
 David Tomlinson (1917–2000), brittisk skådespelare och komiker
 Eleanor Tomlinson (född 1992), brittisk skådespelare
 Gideon Tomlinson (1780–1854), amerikansk politiker, kongressrepresentant, senat or och guvernör för Connecticut
 LaDainian Tomlinson (född 1979), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Louis Tomlinson (född 1991), brittisk sångare, låtskrivare och TV-personlighet

Se även
 Mount Tomlinson, flera platser

Engelska efternamn
Sonnamn